Il singolare del torneo di tennis International Women's Open 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Helena Suková 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (Campionessa)
 Hana Mandlíková (primo turno)
 Manuela Maleeva-Fragniere (semifinali)
 Assente
 Helena Suková (finale)
 Zina Garrison (terzo turno)
 Kathy Jordan (terzo turno)
 Catarina Lindqvist-Ryan (terzo turno)

 Carling Bassett-Seguso (secondo turno)
 Helena Suková (semifinali)
 Gabriela Sabatini (secondo turno)
 Manuela Maleeva-Fragniere (quarti di finale)
 Barbara Potter (quarti di finale)
 Bettina Bunge (quarti di finale)
 Pam Casale-Telford (primo turno)
 Mareen Louie-Harper (secondo turno)
 Alycia Moulton (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

International Women's Open 1985